Західна область — адміністративна одиниця у Сьєрра-Леоне
 Західна область — адміністративна одиниця в Уганді
 Західна область — в РРФСР 1929 — 1937 роках, на території Брянської, Калузької, Смоленської губерній і частини Тверської.